

Serie filmowe 

 Gang Olsena – seria duńskich filmów
 Gang Olsena – seria norweskich filmów
 Gang Olsena – seria szwedzkich filmów

Filmy 

 Gang Olsena – tytuł pierwszego filmu z serii duńskich filmów o gangu Olsena (reż. Erik Balling)
 Gang Olsena – tytuł pierwszego filmu z serii norweskich filmów o gangu Olsena (reż. Knut Bohwim)
 Gang Olsena – tytuł pierwszego filmu z serii szwedzkich filmów o gangu Olsena (reż. Tengil Behring)

Inne 

 Gang Olsena – polski zespół muzyczny z gatunku rhythm and blues